Carolina Domenech (Palma de Mallorca, 1976. március 29.–) spanyol női nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve: Carolina Domenech Ceballos.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói, majd 4. bírói szolgálatot is végzett. 1998-tól a B Liga játékvezetője. 2000-ben az első spanyol nő, aki ledöntötte a férfiak uralmát, az RCD Espanyol–RC Deportivo de La Coruña bajnoki mérkőzésen 4. játékvezető lehetett. 2002-ben egy barátságos mérkőzésen a Real Madrid CF–Atlético Madrid találkozón, már játékvezetőként irányíthatta a játékot.

Nemzetközi játékvezetés 
A Spanyol labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2002-től tartja nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített.

Nemzetközi kupamérkőzések

Női UEFA-kupa

Források 

Spanyol labdarúgó-játékvezetők
1976-ban született személyek
Élő személyek